

Geografia 
 Zavala – centro abitato della Bosnia ed Erzegovina
 Zavala – centro abitato del Mozambico
 Distretto di Zavala – distretto del Mozambico
 Contea di Zavala – contea del Texas (Stati Uniti d'America)

Persone 
 Lorenzo de Zavala – politico messicano
 Margarita Zavala Gómez del Campo – avvocato messicano
 Jesús Zavala – calciatore messicano
 Cedric Bixler Zavala – musicista statunitense